Cocu (Argeş, Rumunjska), naselje u županiji Argeş, Rumunjska
 Phillip Cocu, nizozemski nogometaš